Аландская либеральная партия  (Либералы за Аланды, ) — либеральная политическая партия Аландских островов.

Партия является членом Либерального Интернационала в статусе наблюдателя.

На парламентских выборах 2015 года партия получила 7 мандатов из 30 в парламенте Аландских островов.

Председатели 
 Вивека Эрикссон (2004—2012)
 Катрин Шёгрен (с 2012 года)

Выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Партии шведских меньшинств
Либеральные партии
Политические партии Аландских островов